

Domaine militaire 
 HMS E24, un sous-marin de la Royal Navy.

Électronique 
 Série E24, un ensemble de 24 valeurs équi-réparties géométriquement sur une décade.

Média 
 E24, un journal économique en ligne diffusé en France, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède.

Médecine 
 Syndrome de Cushing, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Gamme de coupés produits par BMW (série 6) entre 1976 et 1989.

Route
  Route européenne 24 au Royaume-Uni.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres